Steinegger ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Steinegger (1833–1913), österreichischer Benediktiner und Abt von Muri-Gries
 Birgit Steinegger (* 1948), Schweizer Schauspielerin
 Christoph Steinegger (* 1971), österreichischer Grafikdesigner, Art Director und Typograf
 Elisabeth Steinegger-Gürtler (* 1933), Schweizer Architektin
 Erwin Steinegger, österreichischer Skispringer
 Franz Steinegger (* 1943), Schweizer Jurist und Politiker
 Hans Steinegger (1885–1962), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Ilse Steinegger (* 1925), österreichische Hoch- und Weitspringerin
 Jean-Claude Steinegger (* 1930), Schweizer Architekt
 Johann Anton Steinegger (1811–1867), Schweizer Politiker und Bankier
 Jördis Steinegger (* 1983), österreichische Schwimmerin
 Martin Steinegger (* 1972), Schweizer Eishockeyspieler
 Otto Steinegger (1888–1950), österreichischer Politiker
 Prisca Steinegger (* 1977), Schweizer Fußballspielerin
 Ruth Steinegger (1917–2012), Schweizer Journalistin und Malerin
 Sebastian Steinegger (1736–1807) Schweizer Geistlicher, Abt des Klosters Wettingen
 Walter Steinegger (* 1928), österreichischer Skispringer

Siehe auch:
 Steinecker
 Steinegg
 Steinegge